Проклятие «Крусибла» ( — понятие в снукере, которое заключается в том, что ни один чемпион мира по снукеру, выиграв впервые свой титул на этой арене, не может защитить свой титул в следующем году, с того времени, как чемпионат мира по снукеру проходит в театре «Крусибл» в Шеффилде (с 1977 года). Последним игроком, который защитил свой первый титул чемпиона мира на следующий год, является Джон Палмен, которому это удалось в 1964 году, когда звание чемпиона разыгрывалось в челлендж-матче.

Проклятие 
Следующие по списку чемпионы мира выиграли свой титул впервые, но не смогли защитить его в следующем году. Из семнадцати игроков шестеро проиграли уже в первом матче (Терри Гриффитс в 1980 году, Стив Дэвис в 1982 году, Деннис Тейлор в 1986 году, Грэм Дотт в 2007 году, Нил Робертсон в 2011 году и Стюарт Бинэм в 2016 году) и только двое проиграли, дойдя до финала (Джо Джонсон в 1987 году и Кен Дохерти в 1998 году).

В матчах, где чемпион защищает свой не первый титул, считается, что «проклятие» не действует. Трое игроков имеют несколько подряд удачных защит титула: Рэй Риардон (1973-1976), Стив Дэвис (1983-1984 и 1987-1989), Стивен Хендри (1992-1996), Марк Селби (2016-2017) и Ронни О'Салливан, но только после того, как они ощутили на себе «проклятие».

До «Крусибла» 
До того как чемпионат мира начали проводить в «Крусибле», ни один из игроков современной эры снукера тоже не смог защитить свой первый титул чемпиона мира. За всё время проведения чемпионатов мира только Джо Дэвис, его брат Фред Дэвис и Джон Палмен смогли защитить свой первый титул чемпиона мира по снукеру, Джо в 1928 году, Фред в 1949 году и Пульман в течение челлендж-матча 1964 года. Вдобавок, Рэй Риардон, Алекс Хиггинс и Джон Спенсер выиграли свой первый титул до того, как чемпионат мира начали проводить в «Крусибле», но все они не смогли защитить свой титул чемпиона мира, когда завоевали его уже в «Крусибле».

Примечания

Ссылки 
 World Snooker: 'The Crucible Curse' - Who else has fallen down the years? 

Снукер
Суеверия
Крусибл